James Omondi (né en 1958), boxeur kényan
James Omondi (né en 1980), footballeur kényan